tytyna – białko
 Titina – piosenka